Anthriscus scandix är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Anthriscus scandix ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
scandix